До́бкин — еврейская фамилия (от имени Добра).

Известные носители 
 Добкин, Аркадий Михайлович (род. 1960) — белорусский предприниматель.
 Добкин, Дмитрий Маркович (род. 1975) — украинский политик, брат Михаила Добкина.
 Добкин, Дэвид (род. 1969) — американский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Добкин, Иннокентий Яковлевич (1914—1954) — советский полярник, гидрограф.
 Добкин, Иосиф Григорьевич (род. 1939) — советский инженер-строитель и альпинист.
 Добкин, Йозеф (1909—1977) — израильский шахматист.
 Добкин, Михаил Маркович (род. 1970) — украинский политик, экономист и юрист.
 Добкин, Николас (1874, Гомель — 1948, Бруклин) — американский гастроэнтеролог.
 Добкин, Элияху (1898—1976) — сионист; один из подписавших Декларацию независимости Израиля.

Примечания